A Marinha dos Estados Unidos teve dois navios chamados USS North Dakota:

 : um couraçado da Classe Delaware que serviu de 1910 a 1923.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2014.